Als Heidefriedhof werden bezeichnet

Heidefriedhof (Berlin), Friedhof in Mariendorf, Bezirk Tempelhof
Heidefriedhof (Dresden), Friedhof mit mehreren Gedenkstätten und Ehrenhainen
Heidefriedhof (Halle), ehemaliger Friedhof in der Dölauer Heide
Heidefriedhof Neugraben in Hamburg-Hausbruch
Heidefriedhof (Quickborn)
Heidefriedhof (Lette), Gedenkstätte in Coesfeld